Ваируа — фамилия. Известные носители:
 Ваируа, Марама (род. 1980) — французский и полинезийский футболист, нападающий.
 Ваируа, Паскаль (род. 1966) — французский полинезиец, футболист.